Kiwilichus är ett släkte av spindeldjur. Kiwilichus ingår i familjen Kiwilichidae. 

Kiwilichus är enda släktet i familjen Kiwilichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Kiwilichus